Mierlo-Hout
't Hout (natuurgebied), een natuurgebied bij Susteren